Inning am Ammersee, une commune d'Allemagne ;
 Inning am Holz, une commune d'Allemagne ;
 au cricket, un  est une manche.